Ein Museum für Islamische Kunst gibt es 

 in Berlin, siehe Museum für Islamische Kunst (Berlin)
 in Doha, siehe Museum für Islamische Kunst (Doha)
 in Jerusalem, siehe L. A. Mayer Museum für Islamische Kunst
 in Kairo, siehe Museum für Islamische Kunst (Kairo)
 in Palermo, siehe Museo d’Arte Islamica